Mauricio Hirsch puede hacer referencia a:

 Moritz von Hirsch auf Gereuth (1831-1896), un empresario, banquero y filántropo judeo-alemán, quien fundó la Jewish Colonization Association y varias colonias agrícolas en la Argentina;
 Mauricio Hirsch, una localidad bonaerense que lleva su nombre en honor al anterior.